«Эпиде́мия» — российская пауэр-метал-группа, основанная в 1993 году гитаристом Юрием Мелисовым. Наиболее известна своими метал-операми в духе «высокого фэнтези» («Эльфийская рукопись», «Эльфийская рукопись: Сказание на все времена», «Сокровище Энии» и «Легенда Ксентарона»). Лауреат XVI ежегодной национальной музыкальной премии «Чартова дюжина» в номинации Группа.

В музыке группы ощутимо влияние таких коллективов, как Blind Guardian, Helloween, Gamma Ray и Iron Maiden; тематика лирики в основном связана с фэнтези — с творчеством Маргарет Уэйс и Трейси Хикмена, Майкла Муркока, Джона Р. Р. Толкина и других писателей жанра.
Название группы связано с выходом фильма «Эпидемия».
Группа выступает на крупнейших рок-фестивалях страны (в том числе «Крылья» и «Нашествие»).

История

Начало (1993—1995) 
Группа была основана гитаристом Юрием Мелисовым. Первые попытки организовать группу были предприняты ещё в 1993 году, но состав был собран только два года спустя. В 1995 году ещё безымянным коллективом был записан демоальбом «Феникс» с вокалом Мелисова. Уже этот дебютный материал вышел на известном лейбле Moroz Records. По словам тогдашнего ударника группы Андрея Лаптева, в то время никакого договора с лейблом на выпуск альбомов ещё не было, и участникам пришлось заплатить собственные деньги для того, чтобы их издали под маркой этого лейбла.

Рождение группы. Первые альбомы (1995—1999) 
С 1995 года группа собралась и получила название — «Эпидемия». Первый концерт группы состоялся 20 декабря 1995 года в ДК МЭИ. Именно этот день считается официальной отправной точкой в истории коллектива. Для записи первого альбома к группе присоединились вокалист Павел Окунев и гитарист Роман Захаров, ставший вторым композитором группы. Дебютный релиз «Воля к жизни» (1998) состоял всего из пяти композиций, но уже на следующий год группа выпускает полноценный альбом «На краю времени». Состав, принимавший участие в его записи, состоял из Юрия Мелисова (гитара), Романа Захарова (гитара), Павла Окунева (вокал), Ильи Князева (бас-гитара) и Андрея Лаптева (ударные).

Загадка волшебной страны (2000—2003) 

В 2000 году Павел покидает «Эпидемию», чтобы заняться самостоятельным творчеством, и основывает группу «Арда». Его сменил Максим Самосват. Первый альбом с участием нового вокалиста, «Загадка волшебной страны», отличался большей мелодичностью и меньшим влиянием спид-метала. На балладу «Я молился на тебя» летом 2001 года был снят видеоклип, показанный по MTV Russia. Эпидемия попала в число номинантов MTV Europe Music Awards 2002 от России и попала в пятёрку победителей. Музыканты присутствовали в Барселоне на вручении этой престижной премии. В одном из шоу на MTV группа выступила совместно с легендарным Alice Cooper.

В 2001 году, после записи альбома «Загадка волшебной страны», группу покинул один из лидеров — Роман Захаров, которого сменил Павел Бушуев.

В конце 2002 года Андрей Лаптев покидает группу из-за разногласий с коллективом. Ему на замену приходит Евгений Лайков, а затем и Дмитрий Кривенков.

Эльфийская рукопись (2004—2005) 
С новым составом Ю. Мелисов начал реализовывать свою давнюю мечту — сюжетную метал-оперу. В его первоначальные планы входила постановка по мотивам книжного сериала Dragonlance, но в итоге был написан самостоятельный, хотя и похожий, сюжет. В записи концептуального альбома «Эльфийская рукопись» приняли участие музыканты из групп «Ария», «Arida Vortex», «Чёрный Обелиск», «Мастер», «Бони НЕМ» и «Легион». Презентация альбома совместно с группой «Ария» состоялась 13 февраля 2004 года перед шеститысячной публикой на фестивале «Пятница, 13-е». Популярность Эпидемии резко возрастает. Песня с альбома — «Пройди свой путь» на месяц заняла 1-е место в хит-параде Нашего Радио «Чартова Дюжина».

Вскоре из группы уходит второй гитарист Павел Бушуев. Его сменяет Илья Мамонтов.

Жизнь в сумерках. Десятилетие. Хроники. (2005—2006) 
В 2005 году группа выпустила альбом «Жизнь в сумерках», состоявший из перезаписанных в новом составе песен Мелисова с альбомов, предшествовавших «Эльфийской рукописи». На официальном сайте группы было проведено голосование среди фанатов, по итогам которого и были выбраны песни для перезаписи. Изменились аранжировки и вокальные партии, они стали разнообразнее и тяжелее. Вокальные партии Самосвата стали жёстче. Старые песни получили новое звучание, кое-где слегка поменялся текст. Альбом вызвал одобрение как новых, так и старых фанатов группы.

В этом же году группе исполнилось 10 лет. В коллективе появляется новый клавишник Дмитрий Иванов. Вскоре группу покидает басист Илья Князев, которого заменил молодой талантливый музыкант Иван Изотов.

В начале 2006 года вышел официальный mp3-сборник «Эпидемии» с релизами с 1998 по 2005 год. А уже в самом конце года — двойной концертный DVD «Хроники сумерек: 10 лет пути» (часть первая) и «Хроники сумерек: Эльфийская рукопись» (часть вторая) с концерта 2005 года, посвящённого 10-летию группы.

Сказание на все времена (2007—2008) 
В декабре 2007 года группа записывает продолжение своей метал-оперы: «Эльфийская рукопись: Сказание на все времена». В записи снова приняли участие Артур Беркут, Андрей Лобашев, Дмитрий Борисенков и Кирилл Немоляев, а также новые участники: вокалист фолк-группы «Тролль гнёт ель» Константин Румянцев, экс-вокалист «Мастера» Михаил Серышев, экс-вокалист «Колизея» Евгений Егоров и вокалистка группы The Teachers, а также преподаватель вокала Екатерина Белоброва. Презентация альбома прошла в Лужниках 3 декабря 2007 года.

Осенью 2008 года «Эпидемия» объявила о начале сотрудничества с компанией «Yamaha» c контрактом на год. Впервые в России вся группа стала официальным эндорсером отдельной музыкальной компании, работая напрямую с брендом. Группа получила новые и лучшие инструменты компании Yamaha.

Дорога домой. Сага о двух мирах. (2009—2010) 
9 апреля 2009 года свет увидел первый сингл группы «Сумеречный ангел», состоящий из двух новых песен (одна из них исполнялась ранее вживую) и двух новых версий песни «Пройди свой путь» из альбома «Эльфийская рукопись». Сингл был выложен для бесплатного скачивания с официального сайта группы, а также вышел ограниченным тиражом на CD.

1 апреля 2010 года вышел альбом «Дорога домой», записанный в Финляндии на студии «Sonic Pump» и в России на студии «Dreamport». Также в качестве бонус-трека на альбом вошли две старые песни, написанные ещё в 1994 году — «Феникс» и «Вернись».

29 сентября 2010 года группа объявила о том, что Иван Изотов покидает «Эпидемию», а его место занимает Илья Мамонтов, который ранее занимал место гитариста «Эпидемии». Место сессионного гитариста занимает Андрей Смирнов (Everlost), до объявления нового гитариста группы.

25 октября 2010 года группу покидает Максим Самосват, который пел в группе на протяжении 10 лет. Он выступил в последний раз с «Эпидемией», как и Иван Изотов, на концертах 10 и 11 декабря 2010 года, посвящённых 15-летию группы.

14 декабря 2010 года группа объявила, что новым вокалистом становится Евгений Егоров, который на протяжении трёх лет пел в группе «Колизей», а также участвовал в записи метал-оперы «Эльфийская рукопись: Сказание на все времена», где исполнил роль золотого дракона Гилтиаса.

16 декабря 2010 года «Эпидемия» выпускает DVD «Эльфийская рукопись: Сага о двух мирах». В видео вошли обе постановки метал-оперы «Эльфийская рукопись» и «Эльфийская рукопись: Сказание на все времена», а также интервью у музыкантов и остальных участников проекта, где рассказывается история создания метал-оперы.

20 декабря 2010 года к группе в качестве второго гитариста присоединяется Дмитрий Процко, один из основателей и гитарист группы «Арда» на протяжении 8 лет.

Новый путь. Пятнадцатилетие (2010—2013) 
26 февраля 2011 года группа отправилась в большое турне, посвящённое 15-летию группы. Данное турне стало первым с участием Евгения Егорова. 29 мая 2011 года состоялся акустический концерт группы, на котором производилась съёмка DVD.

1 сентября 2011 года «Эпидемия» объявила о готовящемся ремиксовом альбоме-сборнике «Всадник из льда».

24 декабря 2011 года в Муз-Торге состоялась автограф-сессия, приуроченная к выходу альбома «Всадник из льда», также можно было купить этот альбом. 25 декабря 2011 года состоялась презентация нового альбома в московском клубе «Milk Moscow». На сцену с группой «Эпидемия» должны были выйти коллеги по «Эльфийской Рукописи» Артур Беркут и Дмитрий Борисенков. Однако Беркут не появился на мероприятии.

25 мая 2012 года в городе Орле состоялся релиз нового DVD «В трезвучиях баллад…», который содержит в себе два диска: первый — видеоверсия акустического концерта, который прошёл 29 мая 2011 года, второй, соответственно, аудиоверсия. Особенностью данного диска является аранжировка песен — свои известные композиции группа исполнила в различных стилях мировой музыки. Так, например, песня «Жизнь в сумерках» исполнилась в стиле латин-рок, а композиция «Час испытания» — в стиле джаз.

Юрием Мелисовым было объявлено о записи новой метал-оперы по мотивам «Эльфийской Рукописи» — «Сокровище Энии», релиз которой был назначен на первую половину 2014 года.

В ноябре 2013 года в связи с участием Ильи Мамонтова в качестве гитариста в прощальном турне экс-вокалистов группы Iron Maiden Пола ди’Анно и Блейза Бейли на концертах «Эпидемии» вновь выступал Иван Изотов.

Сокровище Энии (2014) 
В апреле 2014 года состоялась презентация нового альбома группы — «Сокровище Энии», сюжет которого повествует об общей вселенной с «Эльфийской Рукописью».

26 апреля 2014 года на сцене московской концертной площадки Stadium Live состоялось постановочное live-шоу «Сокровище Энии».

Среди участников проекта отметились Алексей Горшенёв («Кукрыниксы»), Хелависа («Мельница»), Артур Беркут (экс-«Ария»), Пётр Елфимов, Михаил Серышев (экс-«Мастер»), Константин «Тролль» Румянцев («Тролль Гнёт Ель»), Мария «Scream» Архипова («Аркона») и Андрей Лобашёв («Arida Vortex», «Ольви»).

Легенда Ксентарона (2018) 
8 февраля 2018 года вышел новый альбом. Сюжет развивает историю «Сокровищ Энии». Первая часть — приквел к предыдущему альбому, а вторая — сиквел.

Основной состав группы остался неизменным. С некоторыми из приглашённых вокалистов «Эпидемия» уже сотрудничала — вновь появились Дмитрий Борисенков, Кирилл Немоляев, Алексей Горшенёв, Пётр Елфимов и Хелависа, но появились и новые лица — Иван Ожогин, Дария «Нуки» Ставрович (гр. «Слот»), Николай «Док» Ерохин (Сказки Чёрного Города) и Елена Минина.

23 февраля 2018 года состоялась презентация альбома в Москве — красочное Live-шоу на всё той же площадке Stadium Live, включавшее также повторную постановку предыдущей оперы «Сокровище Энии». Данный концерт был записан и впоследствии выпущен 14 апреля 2019 года в формате DVD и Blue-ray под названием «Книга Золотого дракона».

Призраки и тени (2021) 
29 октября 2021 года состоялся релиз альбома.

Состав 

 Евгений Егоров — вокал (с 2010)
 Юрий Мелисов — гитара (с момента основания), вокал (до 1995)
 Дмитрий Процко — гитара (с 2010)
 Илья Мамонтов — бас-гитара, акустическая гитара (с 2010), электрогитара (2004—2010)
 Дмитрий Кривенков — барабаны (с 2003)

Бывшие участники 
 Павел Окунев — вокал (1996—2000)
 Максим Самосват — вокал (2000—2010)
 Арам Оганесян — гитара (1993—1994)
 Андрей Манько — гитара (1995—1997)
 Роман Захаров — гитара (1997—2001)
 Павел Бушуев — гитара (2001—2004)
 Дмитрий Щербаков — бас-гитара (1993—1995)
 Артём Смирнов — бас-гитара (1995—1996)
 Николай Турунов — бас-гитара (1996—1998)
 Илья Князев — бас-гитара (1998—2005)
 Иван Изотов — бас-гитара (2005—2010, 2013)
 Любовь Назарова — клавишные (1998)
 Екатерина Усанова — клавишные (1999)
 Екатерина Гладкова — клавишные (1999)
 Олег Похвалин — клавишные (2000—2001)
 Роман Валерьев — клавишные (2001—2005)
 Дмитрий Иванов — клавишные, бэк-вокал (2005—2015)
 Михаил Ельцов — ударные (1993—1994)
 Андрей Лаптев — ударные (1995—2002)
 Евгений Лайков — ударные (2002—2003)

Состав по годам

Другие проекты участников 
 Дмитрий Кривенков играл на ударных в группах Легион (1994—2001), Archontes (2001—2006) и Харизма (2004—2005).
 Павел Окунев после ухода из «Эпидемии» основал группу «Арда». Выпустил с ней 4 альбома, 3 ЕР и множество синглов, и продолжает активную музыкальную деятельность. Юрий Мелисов принимал участие в записи первого альбома группы.
 Максим Самосват до 2006 года являлся вокалистом прогрессив-метал-группы «Mechanical Poet» и выпустил с ней два альбома. После ухода из «Эпидемии» только эпизодически выступал как вокалист: в песне «Дым» группы «Чёрный Обелиск» (2012), в проекте Forces United (2013) и на альбоме «Нет героев» группы Sunburst (2016). В дальнейшем Максим фактически прекратил певческую карьеру и занялся продюсированием и звукорежиссурой. Он объясняет это психологическим выгоранием, усталостью от выступлений и желанием сменить сферу деятельности.
 Роман Валерьев, клавишник, организовал группу Пилигрим (не путать с одноимённым проектом А. Ковалёва), а с 1 января 2007 года принял участие в группе «Колизей», где является также основным композитором. В 2013 году стал вторым гитаристом группы Коrsика.
 Роман Захаров в 2006 году стал гитаристом вновь воссозданной группы «Lady Prowler».
 Андрей Лаптев после ухода из группы переквалифицировался в вокалиста. Он создал группу, которая поначалу оспаривала у Эпидемии права на название. В итоге группа Лаптева стала именоваться как «АлЭпидемия». В 2006 году Лаптев объявил, что собирается записать собственное продолжение «Эльфийской рукописи» с собственным составом. Однако, поскольку он не имел прав на это название, проект был переименован в «Битву богов», а выход отложен. В итоге в 2018 году новый коллектив «Laptev’s Epidemia» записал оперу «Затерянный храм Энии».
 Иван Изотов играл в группах «Коrsика», «Radio Чача», Manic Depression, Блондинка Ксю и Артерия.
 Евгений Егоров до «Эпидемии» был вокалистом группы «Колизей». Также является актёром театра Стаса Намина. Один из исполнителей роли Рейстлина Маджере в мюзикле «Последнее Испытание».
 Дмитрий Процко был гитаристом и соавтором нескольких композиций группы «Арда».
 Дмитрий Иванов, находясь в группе, параллельно был клавишником у певицы МакSим (2011–2013) и у певицы Анны Седоковой (2014–2015). После ухода из «Эпидемии» сотрудничал со Стасом Пьехой (2015–2017) и Стасом Михайловым (2017–2018). На май 2022 года является участником группы «Ленинград».

Дискография

Альбомы 
 1999 — На краю времени
 2001 — Загадка волшебной страны
 2004 — Эльфийская рукопись (металл-опера, концептуальный альбом)
 2007 — Эльфийская рукопись: Сказание на все времена (металл-опера, концептуальный альбом)
 2010 — Дорога домой
 2014 — Сокровище Энии (металл-опера, концептуальный альбом)
 2018 — Легенда Ксентарона (металл-опера, концептуальный альбом)
 2021 — Призраки и Тени

Мини-альбомы 
 1998 — «Воля к жизни»

Концертные альбомы 
 2012 — В трезвучиях баллад...
 2015 — Дует ветер ледяной
 2021 — Эльфийская рукопись навсегда

Сборники 
 2005 — Жизнь в сумерках
 2011 — Всадник из льда

Демо-альбомы 
 1994 — «Вернись»
 1995 — «Феникс»

Синглы 
 2009 — «Сумеречный ангел»
 2010 — «Игра с огнём» (Ария Cover)
 2016 — «Придумай светлый мир»
 2019 — «Вне правил»
 2020 — «Чеканной Монетой (Ведьмак cover)»
 2021 — «Мёртвые звёзды» (Слот Cover)
 2021 — «Паладин»
 2021 — «Тёмный Рыцарь»

Видеоальбомы 
 2005 — Хроники сумерек: 10 лет пути
2006 — Хроники сумерек: Эльфийская рукопись
2010 — Эльфийская рукопись: Сага о двух мирах

Участие в трибьютах 
2010 — A Tribute to Ария. XXV
2022 — СЛОТ XX TRIBUTE

Видеография 
DVD

Видеоклипы

Примечания

Литература 
 

Рецензии
 Рецензия на dvd «Хроники сумерек: Эльфийская рукопись» в журнале Rockcor № 66, 2007 год

Ссылки 
 Официальный сайт группы «Эпидемия»
 
 Интервью Юрия Мелисова онлайн-газете «ПиRамида»
 Интервью группы на сайте журнала Icon
 
 Интервью группы на сайте журнала Мир Фантастики

 
Пауэр-метал-группы России
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1993 году
Исполнители лейбла «Никитин»
Секстеты